Филадельфийский школьный округ (School District of Philadelphia) — школьный округ в городе Филадельфия, США, базирующийся в Филадельфийском образовательном центре, штат Пенсильвания, в состав которого входят все государственные школы в городе Филадельфия. Основанный в 1818 году, округ является восьмым по величине школьным округом в стране. Так сложилось, что руководство школьного округа было передано школьному совету, назначаемому мэром. Данная традиция продолжалась до 2001 года, когда округ был передан государству, и губернатору было дано право назначать большинство из пяти членов новой Комиссии по реформе школы.

Демография 
Соотношение учащихся в зависимости от типа учреждения

Ссылки 
 Филадельфийский школьный округ.  Официальный сайт 
 "Правила Поведения Учащихся Школьного Округа Филадельфии" (Archive) 
 Филадельфийский школьный округ.  Официальный сайт 

Школьные округа США
Образование в Филадельфии
Образование в Пенсильвании